Măneşti pode referir-se a vários locais na Roménia:

 Măneşti, comuna situada em Dâmboviţa
 Măneşti, comuna situada em Prahova
 Măneşti, uma aldeia em Cuca, uma comuna situada em Argeş

Desambiguações de topônimos